Třesk může být:

 jiný výraz pro velkou explozi, ránu, výstřel, třaskavý zvuk – třesknutí
 akustický třesk neboli sonický třesk, fyzikální jev
 Velký třesk, vědecká kosmologická teorie o raném vývoji vesmíru

 Třesk (film) – československý TV film Vladimíra Síse z roku 1991
jiné významy
 třesky plesky je pejorativně laděný frazeologizmus, označení pro jalové a obsahově prázdné řeči (tlachání, žvanění) apod.